Константин Раковиці — господар Молдовського князівства в 1749—1753 і 1756—1757 роках.
 Міхай Раковиці — кількаразовий господар Молдови і Валахії.

Населені пункти та їхні частини
 Раковиці — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Раковиці — село в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Раковиці — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Раковиці — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Раковиці — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Раковиці — частина села Лишковіце в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Раковиці — колонія в гміні Доброшице Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства

Еміл-Раковиці — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Денешть.

Раковиці — село, громада округу П'єштяни, Трнавський край.

Примітки